C7H7NO3 – formula molecolare dell'acido 4-amminosalicilico
C7H7NO3 – formula molecolare della mesalazina

Formule molecolari